Елин — фамилия; имеет женскую форму .

 
 Елин, Вадим Васильевич (1939—2010) — советский и российский художник.
 Елин, Владимир Владимирович (1932—2019) — советский и российский актёр, солист Пермского театра оперы и балета им. Чайковского, заслуженный артист РСФСР (1968).
 
 Елин, Голда (1920—2000) — израильская общественная деятельница, сторонница сионистских идеалов.
 Елин, Григорий Ефимович (1903 — не ранее 1985) — советский военачальник, полковник.
 Елин, Давид (1864—1941) — еврейский просветитель и деятель ишува в Палестине.
 Елин, Дмитрий Гаврилович (1907—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Елин, Евгений Иванович (род. 1962) — российский экономист, государственный деятель, вице-губернатор Санкт-Петербурга с 2019 года.
 
 Елин, Яков Леонтьевич (1888—1919) — русский рабочий, большевистский деятель, подпольщик, член Иностранной коллегии.

Топоним 
 Елин — деревня, Сысольский район, Республика Коми, Россия

Составные фамилии 
 Елин-Мор, Натан (урождённый Натан Фридман; 1913—1980) — израильский военный и политический деятель.

Псевдонимы 
 Елин, Николай Львович (настоящая фамилия Елинсон; 1921—2007) — русский писатель-сатирик.



См. также 
 Елино
 Елин-Пелин